Blount County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Blount County (Alabama)
 Blount County (Tennessee)